Skaði, een godin uit de Noordse mythologie
Skathi (maan), een naar deze godin genoemde maan van Saturnus.
A.R.S.R. Skadi, een naar deze godin genoemde Rotterdamse studentenroeivereniging
Skadi, een voorwerp dat te kopen is in het spel dota2